

Département français 

 Orne, département français.

Hydronymes 

 Orne, fleuve côtier français qui donne son nom au département de l’Orne.
 Orne, rivière de l’Est de la France (en Lorraine), affluent de la Moselle.
 Orne, ruisseau de Belgique (en Brabant wallon), affluent de la Thyle.
 Ruisseau de l'Orne (ou ruisseau des Belles-Dames), ruisseau français des départements de la Corrèze et de la Dordogne, affluent de l'Auvézère.
 Orne champenoise, rivière française du département de la Sarthe, affluent de la Sarthe.
 Orne saosnoise (ou Orne saônoise), rivière française du département de la Sarthe, affluent de la Sarthe.

Divers 

 Orne (ou frêne à fleurs), n.m. arbre du genre Fraxinus.

Voir aussi 
 Amayé-sur-Orne, commune française
 Orn, série de bandes dessinées de Patrick Cothias et Olivier Taffin.
 Ornes, commune française du département de la Meuse.